Dora Boothby ha battuto in finale Agatha Morton 6-4, 4-6, 8-6 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Charlotte Sterry per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1909